Финал Кубка Футбольной лиги 2001 — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Футбольной лиги сезона 2000/01. В нём встретились «Бирмингем Сити» и «Ливерпуль». Матч прошёл на стадионе «Миллениум» в Кардиффе 25 февраля 2001 года. «Ливерпуль» выиграл встречу по пенальти 5:4, основное и дополнительно время не выявило победителя.

Робби Фаулер открыл счёт на 30 минуте. Даррен Пирс, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки на 90 минуте, сравнял счёт и перевел игру в дополнительное время. В овертайме мячей забито не было, и всё решалось в серии пенальти. Точнее оказались футболисты «Ливерпуля».

Победа в Кубке лиги стала первым трофеем «красных» за 6 лет после победы в этом же турнире в 1995 году.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFC History 

2001
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2001
Кубок Футбольной лиги 2001
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 25 февраля
Февраль 2001 года
2001 год в Уэльсе